Meuro ist der Name folgender Orte:

 Meuro (Bad Schmiedeberg), ein Ortsteil von Bad Schmiedeberg in Sachsen-Anhalt
 Meuro (Schipkau), ein Ortsteil der Gemeinde Schipkau in Brandenburg